Хождение по мукам может означать:

 «Хождение по мукам» — роман советского писателя Алексея Толстого о Гражданской войне в России (в трёх частях), (1922—1941).
 «Хождение по мукам» — трёхсерийный художественный фильм по роману Алексея Толстого (1957—1959).
 «Хождение по мукам» — 13-серийный художественный фильм по роману Алексея Толстого (1977).
 «Хождение по мукам» — художественный телесериал по роману Алексея Толстого (2017).
 «Хождение по мукам» — опера Антонио Спадавеккиа.

См. также 
 Хождение Богородицы по мукам